Miejscowości w Stanach Zjednoczonych:
 Levittown – miejscowość w stanie New Jersey
 Levittown – miejscowość spisowa w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Nassau
 Levittown – miejscowość spisowa w stanie Pensylwania, w hrabstwie Bucks

Miejscowości w Portoryko:
 Levittown – miejscowość w gminie Toa Baja